Мазда́й — многозначный термин:
 Маздай (ок. 385—328 до н. э.) — персидский сатрап Киликии.
 Маздай (Мисдай) — правитель индийского города Мелиапора, казнивший апостола Фому
 Маздай, мастдай ( — «должен умереть») — жаргонное, ироничное, пренебрежительное название семейства проприетарных операционных систем Windows корпорации Microsoft.

Примечания